Miejscowości w Australii:
 Weston – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

Miejscowości w Kanadzie:
 Weston – dzielnica Toronto

Miejscowości w USA:
 Weston – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Weston – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Broward
 Weston – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Webster
 Weston – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Weston – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Las Animas
 Weston – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Weston – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Weston – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Weston – jednostka osadnicza  w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
 Weston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Weston – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Weston – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Weston – jednostka osadnicza  w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Weston – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Weston – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Lewis
 Weston – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Weston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
 Weston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Weston – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Weston – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
Gminy w USA:
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Weston (ang. Weston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Weston (ang. Weston Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Weston (ang. Weston Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windsor
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Weston (ang. Weston Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Weston (ang. Weston County) – w stanie Wyoming
W Wielkiej Brytanii:
 Weston – miejscowość w civil parish Awliscombe, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Weston – miejscowość w dystrykcie West Berkshire, w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w civil parish Branscombe, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Weston – miejscowość w dystrykcie Cheshire East, w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Weston (East Hampshire) – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w dystrykcie Halton, w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w civil parish Monkhopton, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w civil parish Oswestry Rural, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w dystrykcie Bath and North East Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Weston – miejscowość w dystrykcie Southampton, w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w civil parish Stowe, w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Weston – miejscowość w civil parish Corscombe, w hrabstwie Devon (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Weston-under-Redcastle – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Weston – miejscowość w hrabstwie South Lanarkshire (Szkocja)
 Weston – miejscowość w hrabstwie Pembrokeshire (Walia)